Шалье () — коммуна во Франции в регионе Овернь.
 Шалье, Мари Жозеф (Marie Joseph Chalier; 1747—1793) — французский революционер, руководитель лионских якобинцев.
 Шальё, Алексис (аббат Alexis Chalieu, 1733—1810) — французский антикварий.

Примечания